Хаясио — японский эсминец, пятый из 19 эсминцев типа «Кагэро». Название в переводе с японского означает «Быстро наступающий прилив».

Заложен в 1938 году на Верфи Uraga Dock, Токио. Спущен 19 апреля 1939 года, вошёл в строй 31 августа 1940 года.

В 1942 году участвовал в операции в Голландской Ост-Индии.
Участвовал в организации сил в операции по изоляции Явы,
сопровождал силы вторжения в Манадо, Кендари в январе, и во вторжении на острова Амбон, Макассар, Тимор в феврале.

24 ноября 1942 года подбит американскими бомбардировщиками В-17 в заливе Хуон (Новая Гвинея) в точке . Попытки затушить возникший пожар не увенчались успехом. Капитан  дал приказ покинуть корабль, после чего Хаясио был самозатоплен торпедой Сирацую.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Watts, A. J. Japanese Warships of World War II, Ian Allen, London, 1967.